Flecker ist der Familienname folgender Personen:
 Florian Flecker (* 1995), österreichischer Fußballspieler
 James Elroy Flecker (1884–1915), britischer Schriftsteller
 Jörg Flecker (* 1959), österreichischer Soziologe und Hochschullehrer
 Kurt Flecker (* 1947), österreichischer Landespolitiker
 Manuel Flecker (* 1978), deutscher Klassischer Archäologe